Hrvatski nogometni klub "Hasići" je bio nogometni klub koji je predstavljao naselja Donji Hasić i Gornji Hasić u općini Bosanski Šamac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

O klubu  
Do 1992. godine su postojali klubovi "Mladost" iz Donjeg Hasića  i "ONK Hasić" iz Gornjeg Hasića, koji zbog rata u BiH, okupacije i protjerivanja hrvatskog stanovništva od strane srpskih postrojbi prestaju s djelovanjem.  
Sredinom 1994. godine u progonstvu se osniva HNK "Hasići", od strane članova i djelatnika "Mladosti" i "ONK Hasić", te uzima plavu boju za dresove. Klub uspijeva registrirati dvadesetak igrača iz bivša dva kluba, te je dobivena i kupljena športska oprema. Prvo nastupa na nekoliko turnira, a potom se u sezoni 1994./95. uključuje u Prvu ligu Herceg-Bosne - Posavska skupina. Zbog nemogućnosti igranja u Hasićima, utakmice igraju u Domaljevcu, a treniraju u Baziku, u samoj blizini bojišta.  
Daytonskim sporazumom Donji Hasić i Gornji Hasić su pripali Republici Srpskoj, te klub prestaje s djelovanjem na prijelazu 1995. i 1996. godine.   
U kolovozu 2006. godine, nakon djelomičnog povratka, dolazi do obnoviteljske skupštine kluba, sada pod nazivom NK "Hasići" - Donji i Gornji Hasić, te se uređuje nogometno igralište, ali klub i dalje ne sudjeluje u natjecanjima.

Uspjesi

Pregled plasmana

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Donji Hasić
 Gornji Hasić 
 NK Mladost Donji Hasić 
 ONK Hasić Gornji Hasić

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 hasicani.com, HNK "Hasići" - neprekinuta tradicija , pristupljeno 5. travnja 2019. 
 hasic-online.at, Sport, wayback arhiva 
 hrvatska-tisina.com, HNK "Hasići" - neprekinuta tradicija, wayback arhiva 
 claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovina 1993./94. - 1999./2000., pristupljeno 5. travnja 2019. 
  

Hasići 
Hasići 
Hasići
Hasići